Альжбе́та Бауди́шова (, в замужестве Альжбе́та Зели́нгрова, ; ) — чешская кёрлингистка.

Семикратная , двукратная .

Играет на позиции второго и третьего.

Достижения 
 : золото (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, , ), серебро (2014).
 : бронза (2016).
 : серебро (2014).
 : золото (2014, 2015), серебро (2011, 2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младшая сестра Михаэла Баудишова — тоже кёрлингистка, они неоднократно играли в одной команде.

В 2022 вышла замуж за кёрлингиста и тренера Яна Зелингра (), сменила фамилию на Зелингрова ().

Примечания

Ссылки 
 Страница женской сборной Чехии на сайте Федерации кёрлинга Чехии

  (официальный твиттер команды А. Кубешковой)
 Kubešková returns to world stage in Saint John - Curling Canada – 2014 Ford World Women's Curling Championship

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу